Punta Secca ima više značenja:
 Punta Secca, Caltanissetta
 Punta Secca, Ragusa